Гембицький — українське та польське (, ) прізвище. Жіночий варіант — Гембицька.

 Гембицька Олена Титівна (1870—1936) — українська акторка.
 Гембицький Андрій (Анджей) ( 1654) — луцький латинський єпископ.
 Гембицький Лаврентій (Вавжинець) (1559—1624) — великий канцлер коронний (1609—1613), гнезненський архієпископ і Примас Королівства Польського і Великого князівства Литовського (1616—1624).
 Гембицький Петро (Пйотр) (1585—1657) — великий канцлер коронний (1638—1643), краківський єпископ (1643—1657).
 Гембицький Тит Гаврилович (1842—1908) — український актор.

Див. також 
 Гембицькі — польські шляхетські роди гербів Наленч, Нечуя.

Українські прізвища
Польські прізвища